Tenisový turnaj WTA Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2009 se konal ve dnech 13. a 19. července v italském Palermu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
WTA Tour 2009
Palermo Ladies Open